

Istruzione 
 Universidad de los Andes – università cilena con sede a Santiago
 Universidad de los Andes – università colombiana con sede a Bogotà
 Universidad de Los Andes – università venezuelana con sede a Mérida

Altro 
 Universidad de Los Andes Fútbol Club – squadra di calcio venezuelana